Открытый чемпионат Цюриха 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах комплекса Hallenstadion.

Турнир-2007 является уже 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 1-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Цюрихе с 15 по 21 октября 2007 года. Турнир продолжал осеннюю зальную серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жюстин Энен выигрывает 9-й титул в сезоне и 38-й за карьеру в туре ассоциации.
 Татьяна Головин уступает 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Квета Пешке выигрывает 3-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ренне Стаббс выигрывает 3-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Цюриха
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 1-й категории WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2007 года
2007